San Martiniano può indicare diversi santi che la Chiesa cattolica registra nel Martirologio Romano:
 San Martiniano, martire con Processo a Roma nel I secolo (2 luglio)
 San Martiniano, martire della legione tebea IV secolo (5 dicembre)
 San Martiniano, eremita del V secolo (13 febbraio)
 San Martiniano, martire in Africa con Saturiano e Massima nel V secolo (16 ottobre)
 San Martiniano, arcivescovo di Milano del V secolo (29 dicembre)
 San Martiniano, vescovo di Como del VII secolo (3 settembre)